Dwunasty sezon FIA GT Championship rozpoczął się 20 kwietnia na torze Silverstone, a zakończy się 23 listopada na torze Potrero de los Funes Circuit. Tytuł w klasie GT1 zdobył zespół Vitaphone Racing Team, a w klasie GT2 tytuł zdobył zespół AF Corse.

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT1 Kierowcy

GT2 Kierowcy

GT1 Zespoły

GT2 Zespoły

Linki zewnętrzne 
 

2008 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship